Worth (Schleswig-Holstein)
 Worth (Illinois)
 Worth (Missouri)

Desambiguações de topônimos